Arthur Dillon (1670-1733) – militare irlandese
Arthur Dillon (1750-1794) – militare irlandese, nipote del precedente
Arthur Dillon (1834-1922) – militare irlandese, nipote del precedente